Александр Ефимович Алекторов (1861—1918 или 1919) — русский историк, этнограф, востоковед, миссионер. Член Оренбургской и Астраханской губернских учёных архивных комиссий. 

Исследовал историю, культуру и этнографию казахского и башкирского народов. Некоторые его взгляды в современности, особенно в Казахстане, подвергаются критике как шовинистические.

Биография 
Сын священника, получил образование в Пензенской духовной семинарии. После её окончания в 1881 поступил в Оренбургский учительский институт.

Работал учителем в школах Оренбурга и Орска. В 1885 году в городе Оренбурге основал журнал «Провинциальное чтение».

В 1886 году стал инспектором народных училищ Астраханской губернии, а в 1894 году — Тургайской области.

С 1903 года — директор народных училищ Семипалатинской области.

Способствовал открытию башкирских и казахских школ, а также подготовке для них учительских кадров, созданию учебников и учебных пособий.

Автор более 400 трудов о хозяйстве, культуре, быте, обрядах, обычаях, народной медицине, по фольклорному, песенному и поэтическому творчеству казахов. В 1896 записал эпос «Кобыланды». До октября 1917 года в казахстанских школах Акмолинской, Семипалатинской, Уральской областей наряду с «Хрестоматией» И. Алтынсарина использовались учебные пособия, составленные Александром («К мудрости ступенька», М., 1891; «Киргизская хрестоматия», Оренбург, 1898).

В трудах «Что нужно для обрусения инородцев», «Исламизм и киргизы» поднимал вопросы русификации казахов, за что в современности подвергается критике как русский шовинист.

Библиография 
 История Оренбургской губернии. — Оренбург, 1883.
 Географический очерк Оренбургской губернии. — Оренбург, 1885.
 Очерки народного образования в Тургайской области. Вып. 1—3. — Оренбург, 1900.

Примечания

Литература 
 
 Зобов Ю. С. Историки Южного Урала. Вторая половина XIX — начало XX века. — Оренбург, 1991.
 

Востоковеды Российской империи
Этнографы Российской империи
Историки Российской империи
Педагоги Российской империи
История русского национализма